Лома де Сан Николас има више значења:

 Лома де Сан Николас (Темоаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лома де Сан Николас (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику